Э́шли Джадд (; урождённая Эшли Тайлер Симинелла, ; ) — американская актриса, гуманитарный и политический деятель, дизайнер, модель и филантроп, наиболее известная по главным ролям в кинофильмах «Целуя девушек», «Двойной просчёт», «Особо тяжкие преступления» и «Амнезия».

Биография 

Родилась 19 апреля 1968 года в Калифорнии. Является потомком отца-пилигрима . Её отец — Майкл Симинелла, мать — известная певица кантри Наоми Джадд, а сестра — Вайнонна Джадд. В 1972 году родители Эшли развелись, и через два года Эшли c мамой и сестрой Вайнонной переехали жить в штат Кентукки. Семья жила очень бедно, из-за постоянных переездов Эшли сменила 12 школ.

Когда Эшли Джадд исполнилось 14 лет, дуэт её матери Наоми и сестры Вайнонны The Judds стал популярным. Материальное положение семьи значительно улучшилось.

Эшли училась на факультете французского языка и литературы в Кентуккийском университете. В 1990 году она оставила университет и окончила обучение в 2007 году, получив степень бакалавра по французскому языку.

Переехав в Лос-Анджелес, Эшли начала сниматься в телесериалах. В 1991 году дебютировала в эпизоде телесериала «Звёздный путь: Следующее поколение». Одновременно Эшли работала официанткой в ресторане The Ivy и посещала актёрскую школу Playhouse West. С 1991 по 1994 год Джадд играла роль дочери героини Свуси Кёрц в телесериале «Сёстры».

В 1994 году Эшли снялась в небольшой роли в фильме «Прирождённые убийцы». Эпизоды с её участием были вырезаны из версии для широкого проката, их можно увидеть в режиссёрской версии фильма.

В 2004 году Эшли сыграла в бродвейской постановке «Кошка на раскалённой крыше». В октябре 2007 года в Ванкувере начались съёмки драмы «», в которой Эшли сыграла главную роль.

В 2012 году Джадд исполнила главную роль в телесериале канала ABC «Пропавший», по сюжету которого у женщины похитили сына.

Личная жизнь 
В 2001—2013 годы Джадд была замужем за автогонщиком Дарио Франкитти.

Однажды, забеременев после изнасилования, Джадд сделала аборт и с тех пор выступает за легальные аборты, так как её это спасло от того, чтобы «воспитывать ребёнка от насильника».

5 октября 2017 года The New York Times опубликовала интервью актрисы, в котором та рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна.

Фильмография

Награды и номинации 

Источник:

Примечания 

Выпускники Кентуккийского университета
Женщины-кикбоксеры
Киноактрисы США